Milito è un cognome che può riferirsi a:
 Diego Milito – calciatore argentino
 Francesco Milito – vescovo cattolico italiano
 Gabriel Milito – ex calciatore argentino